Littorinimorpha — група черевоногих молюсків ряду Hypsogastropoda, що складається переважно з морських видів, але зустрічаються і прісноводі, і наземні види.

Надродини і родини 
 Calyptraeoidea Lamarck, 1809
 Calyptraeidae Lamarck, 1809
 Capuloidea Fleming, 1822
 Capulidae Fleming, 1822
 Cingulopsoidea Fretter & Patil, 1958
 Cingulopsidae Fretter & Patil, 1958
 Eatoniellidae Ponder, 1965
 Rastodentidae Ponder, 1966
 Cypraeoidea Rafinesque, 1815
 Cypraeidae Rafinesque, 1815
 Ovulidae Fleming, 1822
 Ficoidea Meek, 1864
 Ficidae Meek, 1864
 Littorinoidea Children, 1834
 Aciculidae Gray, 1850
 Littorinidae, Children, 1834
 † Bohaispiridae Youluo, 1978
 Pickworthiidae Iredale, 1917
 Підродина Pickworthiinae Iredale, 1917 
 Підродина Pelycidiinae Ponder & Hall, 1983
 Підродина Sherborniinae Iredale, 1917
 Pomatiidae Newton, 1891 (1828)
 Підродина Pomatiinae Newton, 1891
 Підродина Annulariinae Henderson & Bartsch, 1920
 † Purpurinidae Zittel, 1895
 Skeneopsidae Iredale, 1915
 † Tripartellidae Gründel, 2001
 Zerotulidae Warén & Hain, 1996
 Naticoidea Guilding, 1834
 Naticidae Guilding, 1834, the moon snails
 Pterotracheoidea Rafinesque, 1814  — synonym: Heteropoda.
 Pterotracheidae Rafinesque, 1814 
 Atlantidae Rang, 1829
 † Bellerophinidae Destombes, 1984
 Carinariidae Blainville, 1818
 Rissooidea Gray, 1847
 Adeorbidae
 Amnicolidae Tryon, 1863
 Підродина Amnicolinae Tryon, 1863
 Підродина Baicaliinae P. Fischer, 1885
 Підродина Emmericiinae Brusina, 1870
 Anabathridae Keen, 1971
 Assimineidae H. Adams & A. Adams, 1856
 Barleeiidae Gray, 1857
 Bithyniidae Gray, 1857
 Caecidae Gray, 1850
 Calopiidae Ponder, 1999
 Cochliopidae Tryon, 1866
 Підродина Cocliopinae Tryon, 1866
 Підродина Littoridininae Thiele, 1928
 Підродина Semisalsinae Giusti & Pezzoli, 1980
 Elachisinidae Ponder, 1985
 Emblandidae Ponder, 1985
 Epigridae Ponder, 1985
 Falsicingulidae Slavoshevskaya
 Helicostoidae Pruvot-Fol, 1937
 Hydrobiidae Stimpson, 1865
 Hydrococcidae Thiele, 1928
 Iravadiidae Thiele, 1928
 Lithoglyphidae Tryon, 1866
 † Mesocochliopidae Yu, 1987
 Moitessieriidae Bourguignat, 1863
 † Palaeorissoinidae Gründel & Kowalke, 2002
 Підродина Palaeorissoininae Gründel & Kowalke, 2002
 Підродина Greveniellinae Gründel & Kowalke, 2002
 Pomatiopsidae Stimpson, 1865
 Підродина Pomatiopsinae Stimpson, 1865
 Oncomelania''
 Підродина Triculinae Annandale, 1924
 Rissoidae Gray, 1847
 Stenothyridae Tryon, 1866
 Tornidae Sacco, 1896 (1884)
 Truncatellidae Gray, 1840
 Підродина Truncatellinae Gray, 1840
 Підродина Geomelaniinae Kobelt & Möllendorff, 1897
 Stromboidea Rafinesque, 1815
 Aporrhaidae Gray, 1850
 Підродина Aporrhainae Gray, 1850
 Підродина Arrhoginae Popenoe, 1983
 † Підродина Harpagodinae Pchelintsev, 1963
 † Підродина Perissopterinae Korotkov, 1992
 † Підродина Spinigerinae Korotkov, 1992 (inv.)
 † Colombellinidae P. Fischer, 1884
 † Pugnellidae Kiel & Bandel, 1999
 Seraphsidae gray, 1853
 Strombidae Rafinesque, 1815
 Struthiolariidae Gabb, 1868
 † Thersiteidae Savornin, 1915
 Tylostomatidae Stoliczka, 1868
 Tonnoidea Suter, 1913 (1825)
 Bursidae Thiele, 1925
 Laubierinidae Warén & Bouchet, 1990
 Personidae Gray, 1854
 Pisanianuridae Warén & Bouchet, 1990
 Ranellidae Gray, 1854, the tritons
 Tonnidae Suter, 1913 (1825)
 Vanikoroidea Gray, 1840
 Haloceratidae Warén & Bouchet, 1991
 Hipponicidae Troschel, 1861
 † Omalaxidae Cosmmann, 1916
 Vanikoridae Gray, 1840
 Velutinoidea Gray, 1840
 Pediculariidae
 Triviidae Troschel, 1863
 Velutinidae Gray, 1840
 Підродина Velutininae Gray, 1840
 Підродина Lamellariinae d'Orbigny, 1841
 Vermetoidea Rafinesque, 1815
 Vermetidae Rafinesque, 1815
 Xenophoroidea Troschel, 1852 (1840)
 Guttulidae
 † Lamelliphoridae Korobkov, 1960
 Xenophoridae Troschel, 1852 (1840)

Примітки 

Hypsogastropoda